Унамуно () — испанская фамилия. Известные носители:

 Унамуно, Мигель де (1894—1936) — испанский философ, писатель, общественный деятель, крупнейшая фигура «поколения 98 года».
 Унамуно, Виктор — легендарный испанский футболист XX века, нападающий.